Подкрепа  може да се отнася за:

 Подкрепа, село в Област Хасково
 Конфедерация на труда „Подкрепа“, български синдикат